MVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Montevideo (Minnesota), Stati Uniti d'America
 mve – codice ISO 639-3 della lingua marwari (Pakistan)